Сен-Жуст-ан-Шоссе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на північ від Парижа, 45 км на південь від Ам'єна, 26 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2501 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 5733,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
1743 року тут народився засновник сучасної мінералогії Рене-Жуст Аюї.

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Жуст-ан-Шоссе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жуст-ан-Шоссе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза